Тази статия е представлява пълен списък на епизодите на телевизионното предаване на ВВС Топ Гиър. Въпреки че предаването започва излъчване през 1977 г., този списък включва единствено епизодите, излъчени след 2002 г., когато продукцията е лансирана повторно. Към настоящия момент са записани десет сезона и общо 92 епизода и специални издания на предаването. Шоуто се модерира от Джереми Кларксън, Ричард Хамънд, Джеймс Мей и анонимния тестови пилот Стиг. Този екип се запазва без промяна от 2003 г. насам, като в първия сезон на предаването на мястото на Джеймс Мей журналистът Джейсън Доу води рубрика за най-добрите оферти при закупуване на използвани автомобили.

Сезони

Сезон 1 
Основна статия: Сезон 1 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 2 
Основна статия: Сезон 2 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 3 
Основна статия: Сезон 3 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 4 
Основна статия: Сезон 4 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 5 
Основна статия: Сезон 5 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 6 
Основна статия: Сезон 6 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 7 
Основна статия: Сезон 7 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 8 
Основна статия: Сезон 8 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 9 
Основна статия: Сезон 9 - Топ гиър (Top Gear)

Сезон 10 
Основна статия: Сезон 10 - Топ гиър (Top Gear)

Топ Гиър, Списък